

Fotografia 
 Stereoscope, nome inglese dello Stereoscopio – dispositivo ottico, a forma di "mascherina" o "binocolino" e dotato di lenti, per la visione di immagini stereoscopiche.

Musica 
 Stereoscope – gruppo francese di rock progressivo formato nel 2006 da due componenti dei Black Noodle Project.
 Stereoscope – album discografico di Cesare Basile pubblicato nel 1998.